Anagramme de Armstrong.
 StrongARM est un microprocesseur.
 Strongarm est un module du CMS Drupal.